Antoni Pawlikowski (1872–1935) – bankier, działacz społeczny i niepodległościowy.
 Antoni Pawlikowski (1862–1925) – fotograf czynny w Krakowie.
 Antoni Pawlikowski – sportowiec, medalista Indywidualnych Mistrzostw Polski w Zapasach 1927.